La gatta sul tetto che scotta (Cat on a Hot Tin Roof) – dramma di Tennessee Williams (1954)
La gatta sul tetto che scotta (Cat on a Hot Tin Roof) – film di Richard Brooks (1958)
La gatta sul tetto che scotta (Cat on a Hot Tin Roof) – film tv di Robert Moore (1976)
La gatta sul tetto che scotta (Cat on a Hot Tin Roof) – film tv di Jack Hofsiss (1984)